El término "Candy Shop" puede hacer referencia a:

"Candy Shop", canción de 50 Cent con Oliva, del álbum The Massacre.
"Candy Shop", canción de Madonna, del álbum Hard Candy.